East London (Sud-àfrica), sisena ciutat més poblada de Sud-àfrica.
 East (Londres), sub-regió de la ciutat de Londres, a Anglaterra.
 East End (Londres), zona de Londres ubicada a l'est del nucli emmurallat de la Ciutat de Londres.
 East London (empresa), empresa operadora de serveis de busos a Londres.
 Circuit d'East London, circuit per curses automobilístiques d'East London, a Sud-àfrica.